Кле́о Мэ́сси (; 19 ноября 1993, Лонсестон, Тасмания, Австралия) — австралийская актриса и . Наиболее известна ролью Ким Сертори из телесериала «H2O: Просто добавь воды» (2006—2010). Дочь актрисы Анны Уотерс-Мэсси и старшая сестра актёра Джоуи Мэсси (род.2000), которые также снимались в этом сериале.

Избранная фильмография

Ссылки 
 
 

Дети-актёры Австралии
Актрисы телевидения Австралии